CCD peut faire référence à :
 Carbonate compensation depth (en français : seuil de compensation des carbonates), en géologie.
 Centre clandestin de détention, en Argentine.
 .
 Cercle communiste démocratique, une organisation créée en 1930 et regroupant des communistes opposés à l'URSS.
 Capteur photographique CCD : dispositif à transfert de charges, un type de capteur photographique.
(15000) CCD, un astéroïde ainsi nommé en référence aux dispositifs à transfert de charges.
 Colony collapse disorder (en français : syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles).
 United Nations Convention to Combat Desertification, une des 3 conventions internationales environnementales.